Vierkirchen (Oberlausitz), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Vierkirchen (Opper-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren